Jan Hess (1490–1547) – teolog
 Jan Hess (1882–1968) – polski działacz społeczny, rolnik